Berényi László (1851–1931) újságíró, közgazdasági szakíró, lapszerkesztő
 Berényi László (1893–?) újságíró, író
 Berényi László (1961–) politikus (Fidesz), országgyűlési képviselő (2010–2014)